Список R&B синглов № 1 в США в 2017 году составлен на основе еженедельного хит-парада лучших песен в стилях ритм-энд-блюз и хип-хоп в США 2017 года, публикуемого американским журналом Billboard.

История

Примечания 

Списки R&B-хитов Billboard